Феликс — имя, которое носили некоторые святые:

 Феликс и Ианнуарий, мученики Гераклейские. Иных сведений нет. Память 7 января.
 Феликс Африканский, мученик. Пострадал во времена императора Декия (ок. 250 года) вместе со святыми Секундом (Secundus), Виталием, епископом Эпиктетом (Epictetus), Иукундом (Jucundus) и семью иными товарищами, имена которых не дошли до наших дней. Память 9 января.
 Феликс, священномученик (ок. 255 года). Священник из Нолы. Память 14 января, 15 ноября.
 Феликс, мученик Римский, (ок. 164 года). Сын святой Фелицаты, брат святых Ианнуария, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Марциала. Память 25 января.
 Феликс IV (III), папа Римский (умер в 530 году). Память 30 января.
 Феликс, епископ Лионский (V век). Память 3 февраля.
 Феликс, Семпроний, Ипполит и иные мученики. По некоторым сведениям пострадали в Африке. Память 3 февраля.
 Феликс, Сатурнин, Датив и иные мученики. Пострадали в Африке. Память 11 февраля.
 Феликс I, третий по счёту епископ Мецский (первая половина IV века). Память 21 февраля.
 Феликс, Верул, Секундин, мученики Гадруметские, общим числом двадцать шесть. Пострадали от вандалов в Северной Африке ок. 434 года. Память 21 февраля.
 Феликс, епископ Брешии (VII век). Память 23 февраля.
 Феликс III (II), папа Римский (13 марта 483 — 1 марта 492). Память 25 февраля.
 Феликс, Фортунат и иные двадцать семь мучеников. Память 26 февраля.
 Феликс, Люциол, Фортунат, Марция и другие мученики. Память 3 марта.
 Феликс, отшельник Уэссанский (умер в 1038 году). Память 4 марта.
 Феликс, мученик Африканский. Пострадал вместе с Кириллом, именуемым епископом, Рогатом, Геренией (Herenia), иным Рогатом, Фелицитасом (Felicitas), Урбаном, Сильваном и Мамилием. Память 8 марта.
 Феликс Бургундский, епископ (умер в 647 или 648 году). Память 8 марта, 13 мая.
 Феликс Аквилейский, мученик. Память 16 марта.
 Феликс, диакон, священномученик. Пострадал в Героне, Каталония, вместе со святым Нарциссом, епископом ок. 303 года. Память 18 марта
 Феликс, мученик Африканский. Пострадал в составе двадцати четырёх мучеников во времена арианского правителя Гуннериха в конце V века. Упоминается святым Бедой Достопочтенным и в старинных мартирологах. Память 23 марта.
 Феликс II Трирский, тридцать третий епископ Трирский (V век). Память 26 марта .
 Феликс, мученик. Пострадал со товарищи, включая Феодула, Анесия, Корнелия в Проконсульской Африке Память 31 марта
 Феликс, а также Агапий, Валерий, Публий, Васс, Иулиан, Павел, Мавр, Гертула, Верекунда и 42 других, мученики (пострадали ок. 304 года), Упомянуты в мартирологе Иеронима. Память 12 апреля.
 Феликс, мученик Сарагосский. Пострадал ок. 304 года вместе с восемнадцатью товарищами, среди которых были Оптат (Optatus), Луперк (Lupercus), Суксесс (Successus), Марциал (Martial), Урбан (Urban), Иулия, Квинтилиан (Quintilian), Публий (Publius), Фронто (Fronto), Кекилиан (Caecilian), Эвентий (Eventius), Примитив (Primitivus), Аподемий (Apodemius), а также четверо по имени Сатурнин. Память 16 апреля.
 Феликс, мученик Александрийский. Пострадал вместе с Аратором, Фортунатом, Сильвием и Виталисом (Vitalis) . Память 21 апреля.
 Феликс, Фортунат и Ахиллей, священномученики. Священник Феликс и диаконы Фортунат и Ахиллей пострадали во времена Калигулы (ок. 212 года) в Валансе. Память 23 апреля.
 Феликс, диакон, священномученик. Пострадал в IV веке в Севилье, где весьма почитаем. Память 2 мая.
 Феликс, мученик Римский. Пострадал в 232 году вместе со своей женой Бландой, священником Калеподием, консулом Палматием, сенатором Симплицием и иными во времена императора Севера Александра. Память 10 мая.
 Феликс и Геннадий, мученики африканские. Почитаются с незапамятных времён в Узалисе, Проконсульская Африка, где в пору их мученичества пребывала епископская кафедра. Там же почивают и их святые мощи. Память 16 мая.
 Феликс, епископ Сполето, Умбрия, священномученик. Обезглавлен во времена правления Диоклетиана и Максимиана Геркулия (ок. 304 года). Память 18 мая.
 Феликс, Зоэль, Сирвилий, Сильван, Диокл, мученики Истрийские или Сирийские. Память 24 мая.
 Феликс, Эмилий, Лукиан и Приам, мученики. В их честь освящены несколько храмов на Сардинии. Память 28 мая
 Феликс I, папа Римский, III век. Благословил совершать службы на могилах мучеников. Похоронен при Аврелиевой дороге. Память 30 мая.
 Феликс и Фортунат, мученики Италийские , III век. Память 11 июня.
 Феликс, Анастасий и Дигна, мученики Кордовские. Память 14 июня.
 Феликс и Мавр, палестинцы. Память 16 июня.
 Феликс, Исавр, Иннокент, Иеремия и Перегрин, мученики Апполонийские. Афиняне, скрывавшиеся в пещере во время гонений, были обезглавлены в Аполлонии, Македония. Память 17 июня.
 Феликс из Сутри, Тоскана, священномученик. Замучен до смерти в 257 году, во времена императоров Валериана и Галлиена. Память 23 июня.
 Феликс, первый епископ Комо, (умер ок. 390 года). Память 1 июля, 14 июля.
 Феликс, мученик из Кампании. Пострадал вместе с Аристоном, Кресцентианом, Евтихианом, Урбаном, Виталием, Иустом, Фелициссимом Марцией и Симфорозой ок. 284 года при императоре Диоклетиане. Память 2 июля
Феликс, шестнадцатый епископ Нантский, (умер ок. 584 года). Память 8 января и 7 июля.
 Феликс, мученик Римский. Он и ещё шестеро мучеников, предположительно, его братьев, пострадали во времена Антония Пия. Память 10 июля .
 Феликс и Набор, воины, мученики. Пострадали во времена императора Диоклетиана (ок. 303 года) в Медиолане. Память 12 июля.
 Феликс из Павии, мученик, о котором ничего не известно. Иногда отождествляется со св. Феликсом из Сполето. Память 15 июля.
 Феликс, мученик Сцилитанский. Пострадал с иными ок. 190 года. Память 17 июля.
 Феликс, иначе, Фелисим (Felicimus), первый епископ Вероны. Память 19 июля.
 Феликс и Флорентий, воины-мученики. Пострадали вместе с иными воинами, общим числом 83, поминаемыми 24 июля во время правления Гелиогабала или Александра Севера. Память 25 июля.
 Феликс, мученик из Сипонто (умер ок. 310 года). Пострадал в Фурчи вместе со святыми Флорентием, Иустином и Иустой. Память 25 июля.
 Феликс, мученик, иногда считается, что из Нолы. Пострадал вместе со святыми Иулией и Иукундой, согласно ранним источникам происходившим из Никомедии, Малая Азия. Память 27 июля.
 Феликс, один из мучеников Кордовских (умер в 852 году). Пострадал вместе со своей женой Лилиозой, своим двоюродным братом Аврелием и его женой Наталией, по некоторым сведениям — также с Георгием. Память 27 июля.
 Феликс II, папа Римский, мученик. Память 29 июля.
 Феликс, диакон из Жероны, священномученик, (умучен в 307 году). Память 1 августа.
 Феликс Килморский (Kilmore), монах, ученик святого Колумбы (VI век). Иначе именуется как Фелим (Phelim) или Фидлемин (Fidleminus). Память 9 августа.
 Феликс, Марциал, Эпиктет, Сатурнин и Маприлий (Maprilis), пилигримы-мученики. Пострадали ок. 300 года в Порто, что около Рима, куда они направлялись для поклонения мощам святых апостолов. Память 22 августа.
 Феликс, отшельник из Пистои, Тоскана (IX век). Был известен своими строгостью и благочестием. Почитание возобновлено в XV веке в связи с обретением мощей. Память 26 августа.
 Феликс и Адавкт, мученики. Обезглавлены во времена императора Диоклетиана (ок. 303 года). Память 30 августа.
 Феликс, епископ. Отправился по морю вместе с епископом-мучеником Регулом и Сербонием в составе 220 африканских епископов, изгнанных при короле вандалов Тразамунде, 496—523. Память 1 сентября.
 Феликс и Феликс, мученики Нумидийские. Память 10 сентября.
 Феликс и Регула, брат и сестра, мученики. Пострадали под Цюрихом (ок. 286 года). Память 11 сентября.
 Феликс и Констанция, мученики. Пострадали в Ночера во времена Нерона (ок. 68 года). Память 9 сентября, 19 сентября, 22 сентября.
 Феликс, мученик галльский (II век). Пострадал вместе со святыми Андохием и Фирсом. Память 24 сентября.
 Феликс, мученик африканский (V век). Пострадал вместе со святым Киприаном. Память 12 октября.
 Феликс из Тибиуки (умучен ок. 303 года), епископ и покровитель Венозы, священномученик. Память 24 октября.
 , священномученик. Память 30 октября.
 Феликс из Тинисса (Thyniss), что около Иппоны, или Боны, Африка. Найден мёртвым в тюрьме за день до казни. Служба составлена Августином Блаженным. Память 6 ноября.
 Феликс из Фонди, монах. Весьма почитался его современником, Григорием Великим. Память 6 ноября.
 Феликс, Корневильский чудотворец (V—VI). Память 20 ноября.
 Феликс, епископ африканский (V век), исповедник. Во времена правления Гензерика был отправлен в изгнание вместе с иными епископами — Валерианом, Урбаном, Крискентом, Евстахием, Кресконием, Крескентианом, Нортуланом, Флорентианом. Все они умерли на чужбине и почитаются исповедниками. Память 28 ноября.
 Феликс (ум. в 420), пятый епископ Болоньи. Память 4 декабря.
 Феликс, мученик из Тагуры, Нумидия. Пострадал во времена правления Диоклетиана ок. 302 года вместе с двенадцатью товарищами, среди которых были Иулий, Потамия, Криспин, Грат. Примерно в то же время пострадала в соседнем городе Тебессе святая Криспина. Память 5 декабря.
 Феликс II, тридцать третий по счёту епископ Мецский (умер в 731 году). Память 22 декабря.
 Феликс, Каллист и Бонифаций, мученики Римские. Упоминаются в Западных мартирологах. Память 29 декабря.

 Феликс, отшельник Португальский (умер в IX веке).

Примечания